Ravager steht für

 Ravager (deutsche Band), eine deutsche Thrash-Metal-Band
 Ravager (mexikanische Band), eine mexikanische Death-Metal-Band